Phantasmagoria — шестой студийный альбом британской рок-группы The Damned, изданный в 1985 году.

Список композиций

Участники записи 
The Damned
 Дэйв Вэньен — вокал
 Роман Джагг — вокал (7), гитара, клавишные

Позиции в чартах и сертификации

Позиции в чартах

Сертификации

Примечания 

Альбомы The Damned
Альбомы MCA Records
Альбомы готик-рока